Гячрыпш (платформа)
 Гячрыпш (посёлок)